Ataxia – gruppo musicale statunitense
 Ataxia – album dell'omonimo gruppo musicale del 2008
 Ataxia – insetto della famiglia Cerambycidae